Жарко Видовић може да се односи на неку од следећих особа:

 Жарко Видовић (1913—1999), учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије.
 Жарко Видовић (1921—2016), историчар уметности, ликовни критичар, историчар цивилизације.